Holtenau bezeichnet:

 den Kieler Stadtteil Kiel-Holtenau
 Holtenau (Schiff, 1882), Hamburger Dampfer, der in einen schweren Seeunfall verwickelt war
 Holtenau (Schiff, 1982), ein Schlepper der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel
 ein ehemaliges, 1967 gebautes Butterschiff, siehe Adler XI#Holtenau

Holtenau ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Holtenau (1928–2015), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Rudolf Holtenau (1932–2020), österreichischer Opernsänger (Bariton)

Siehe auch:
 Holtenauer Hochbrücken